Talmy ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Talmy (* 1941), US-amerikanischer Linguist, Professor für Linguistik und Philosophie
 Shel Talmy (* 1941), US-amerikanischer Musikproduzent